Ferdowsi, ein iranischer Vor- und Familienname, und ähnliche Formen stehen für:

 Firdausi
 Firdevsî
 Arash Ferdowsi
 Ferdousi Priyabhashini

Siehe auch:

 Firdaus Saripowitsch Kabirow
 Ferdos Forudastan
 Marie Saine-Firdaus
 Mojtaba Ferdosipour